SK Čechie Karlín (Sportovní klub Čechie Karlín) byl jeden z nejstarších českých fotbalových klubů. Klub byl založen jako Sportovní kroužek Slavoj Karlín v roce 1898, postupně se ke klubu přidávaly další sporty. V letech 1925-1951 strávila Čechie 12 sezón ve fotbalové lize, kde celkem odehrála 215 zápasů s bilancí 52 výher, 34 remíz a 129 proher s skóre 373:654. V roce 2004 došlo ke sloučení s TJ Dubeč do TJ Čechie Dubeč, čímž klub s dlouhou tradicí vlastně zaniká. V současné době sdružuje TJ Čechie Karlín tři oddíly (kuželky, tenis, turistika).

Historické názvy 

Zdroj: 

 1898 – SK Slavoj Karlín (Sportovní kroužek Slavoj Karlín)
 1899 – SK Čechie Karlín (Sportovní klub Čechie Karlín)
 1948 – ZSJ Sokol Čechie Karlín (Závodní sportovní jednota Sokol Čechie Karlín)
 1950 – ZSJ Sokol OD Karlín (Závodní sportovní jednota Sokol Obchodní domy Karlín)
 1951 – ZSJ Sokol ČKD Dukla Karlín (Závodní sportovní jednota Sokol Českomoravská-Kolben-Daněk Dukla Karlín)
 1953 – DSO Spartak Karlín Dukla (Dobrovolná sportovní jednota Spartak Karlín Dukla)
 1967 – TJ Čechie Karlín (Tělovýchovná jednota Čechie Karlín)
 1996 – Čechie Karlín BVB
 2002 – SK Čechie Karlín (Sportovní klub Čechie Karlín)
 2004 – fúze s TJ Dubeč ⇒ TJ Čechie Dubeč
 2004 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Praha, Libri 1997.
 Jenšík, Miloslav, Macků, Jiří. Kronika českého fotbalu od roku 1945. Olympia 1998.
 Jeřábek, Luboš. Český a československý fotbal: lexikon osobností a klubů 1906–2006. Praha, Grada 2007.

Čechie Karlín
Fotbalové kluby založené v roce 1898
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2004
Sport v Karlíně